Пустынский Свято-Успенский мужской монастырь — мужской монастырь Могилёвской епархии Белорусского экзархата Русской православной церкви, расположенный в урочище Пустынки в 12 км от города Мстиславля, на границе со Смоленской областью

Настоятель монастыря — архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний (Ющук).

История 
Монастырь основан в 1380 году князем Лугвением Симеоном.

В 1563 году, во время Ливонской войны часть монахов была убита, часть вынуждена была бежать. До 1605 года монастырь пустовал, а после он стал униатским.

В 1801—1808 годы был построен каменный Успенский храм.

В 1839 году, при императоре Николае I, монастырь был возвращён Русской православной церкви. Позднее при монастыре была открыта школа.

В 1864 году был построен каменный храм Рождества Богородицы, а в 1865 году — Покровская церковь.

В конце XIX в была возведена многоярусная шатровая колокольня.

В 1918 году, вскоре после октябрьского переворота, монастырь был закрыт и разграблен большевиками.

В 1943 году, во время Великой Отечественной войны монастырь был взорван немцами.

В 2003 году начаты работы по восстановлению монастыря.

Во время восстановления игуменского корпуса на его стене был обнаружен образ Иисуса Христа, который считается нерукотворным.

Восстановлен храм над источником, колокольня. Храмы расположены в одну линию от колокольни к источнику, Успенский, Покровский, Рождества Богородицы.

Настоятели 
 Архимандрит Анатолий — по 20.10.1893;
 игумен Елевферий — с 20.10.1893 по 20.09.1896;
 иеромонах Симон — с 24.11.1905 по 20.03.1907;
 архимандрит Афанасий — с 20.03.1907 по 20.08.1907;
 иеромонах Антоний — с 03.12.1907 (и. о.);
 архимандрит Леонид (Скобеев) — 06.03.1909.—09.02.1910;
 иеромонах Филипп — 09.02.1910 - 27.06.1913
 игумен Елеазар (Подпоринов) — с 27.06.1913.

Примечания

Ссылки 
 Пустынский Свято-Успенский мужской монастырь
 БЕЛОРУССКИЕ ПУСТЫНКИ
 

Мужские монастыри
 
Храмы Успения Богородицы
Монастыри Успения Богородицы
Православные монастыри Могилёвской области
Мстиславский район